Германс — фамилия. Известные носители:

 Германс, Александр Фаддеевич — Георгиевский кавалер; русский военачальник, подполковник; № 7791; 26 ноября 1847.
 Германс, Фёдор Фаддеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5836; 1 декабря 1838.

См. также 
 Герман (значения)